Андрея Клепач і Марія Хосе Мартінес Санчес були чинними чемпіонками, але Клепач вирішила того року не брати участі. 

Кірстен Фліпкенс і Юханна Ларссон виграли титул, у фіналі перемігши пару Мартінес Санчес і Сара Соррібес Тормо з рахунком 6–2, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Сітка

Примітки

Посилання 
 Main Draw 

Mallorca Open, парний розряд
Парний розряд
2019 в іспанському спорті